

Codici 
 OK – codice vettore IATA di Czech Airlines
 OK – codice ISO 3166-2:NA di Kavango (Namibia)
 OK – codice ISO 3166-2:US dell'Oklahoma (Stati Uniti)

Editoria 
 OK! – rivista di gossip britannica
 OK - La salute prima di tutto – rivista salutistica italiana

Musica 
 OK – album di Talvin Singh del 1998
 OK – singolo di Farin Urlaub del 2002
 OK – singolo dei Big Brovaz del 2003
 OK – album di Chang Chen-yue del 2007
 O.K. – album di Kool A.D. del 2015
 OK  – singolo dei The Kolors del 2015
 OK – album dei Fall of Troy del 2016
 OK – singolo di Robin Schulz del 2017
OK – album di Gazzelle del 2021
Valentina OK – cantante italiana

Altro 
Ok – vulcano islandese
OK – espressione di assenso
 O.k. – film del 1970 diretto da Michael Verhoeven
Ok, il prezzo è giusto! – gioco a premi televisivo
 OK – targa automobilistica di Ohrekreis (Germania)
 OK – barca a vela monoposto da regata, versione più piccola del Finn

Pagine correlate 
 Okay (disambigua)

Altri progetti